Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Huss e Wesley Moodie che hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi 7-610, 6-3.

Teste di serie 

 Stephen Huss /  Wesley Moodie (Campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

 Rik De Voest /  Rainer Schüttler (primo turno)
 James Auckland /  Ross Hutchins (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 2007